Il singolare del torneo di tennis Budva Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tomas Behrend che ha battuto in finale Fredrik Jonsson 3-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Radek Štěpánek (quarti di finale)
 Jiří Vaněk (primo turno)
 Oren Motevassel (secondo turno)
 Nenad Zimonjić (secondo turno)

 Iztok Bozic (primo turno)
 Oleg Ogorodov (secondo turno)
 Milen Velev (secondo turno)
 Kim Tiilikainen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Budva Challenger 1998